Marchetti es un apellido italiano. Entre otras, las siguientes personan lo llevan en sus apellidos:

 Alberto Marchetti, futbolista italiano (n. 1920).
 Alberto Marchetti, futbolista italiano (n. 1954).
 Alessandro Marchetti (1633-1714), matemático y literato italiano. 
 Alessandro Marchetti (1884-1966), ingeniero aeronáutico italiano.
 Alessandro Marchetti (futbolista) (nacido en 1988), futbolista italiano.
 Angelo Marchetti (1674-1753), astrónomo italiano.
 Angelo Marchetti, pintor y escultor italiano.
 Antonio Marchetti (1640-1730), médico, cirujano y anatomista italiano.
 Arianna Marchetti, locutora italiana.
 Assunta Marchetti (1871-1948), beata católica italiana.
 Attilio Marchetti Rossi (nacido en 1956), ingeniero e investigador italiano.
 Cristina Marchetti (nacida en 1955), física italo-estadounidense.
 Daria Bertolani Marchetti, botánica italiana.
 Domenico Marchetti (1626-1688), médico, cirujano y anatomista italiano.
 Elio Marchetti (nacido en 1974), piloto de motos italiano.
 Enrico Marchetti (1855-1930), fabricante de violines italiano.
 Fabio Zambrana Marchetti, cantautor y músico boliviano.
 Federico Marchetti (empresario) (n. 1969), fundador de YOOX.
 Federico Marchetti (n. 1983), futbolista italiano.
 Fermo Dante Marchetti (1876-1940), compositor y cantautor italiano.
 Filippo Marchetti (1831-1902), compositor de ópera italiano.
 Francesco Marchetti Selvaggiani, cardenal italiano.
 Gianni Marchetti (1933-2012), compositor italiano.
 Gianluca Marchetti (nacido en 1993), jugador de baloncesto italiano.
 Gianpietro Marchetti (n. 1948), futbolista italiano.
 Giulio Marchetti, presentador de televisión italiano.
 Gino Marchetti (1927–2019), jugador profesional de fútbol americano.
 Giorgia Marchetti (nacido en 1995), jugador de tenis italiano.
 Giovanni Battista Marchetti (1730-1800), pintor neoclásico italiano.
 Giovanni Matteo Marchetti (1647-1704), obispo de Arezzo.
 Giovanni Marchetti (hockey sobre hielo) (nacido en 1968), jugador de hockey sobre hielo italiano.
 Giulio Marchetti (1911-1993), actor y presentador italiano.
 Joseph Marchetti (n. 2004), futbolista centroamericano.
 John W. Marchetti (1908-2003), inventor estadounidense.
 Laura Marchetti, política italiana.
 Leandro Marchetti (nacido en 1974), esgrimista argentino.
 Lorgio Vaca Marchetti, guerrillero boliviano.
 Louis Marchetti (1920-1992), ilustrador y retratista italiano.
 Marcelo Salas Marchetti, practicante de kickboxing y presentador de televisión boliviano.
 Marco Marchetti (1528-1588), pintor renacentista italiano.
 Maria Cristina Marchetti (n. 1955), física teórica italo-estadounidense.
 Mario Marchetti, futbolista argentino.
 Mauro Marchetti, director de coro.
 Méryl Marchetti, poeta francés.
 Michele Marchetti (nacido en 1994), jugador de hockey sobre hielo italiano.
 Nino Marchetti (1909-1983), actor italiano.
 Pablo Marchetti, periodista argentino, director de la revista Barcelona.
 Pedro Bazán Marchetti, exfutbolista peruano con nacionalidad italiana.
 Piero Marchetti (deportista), deportista italiano.
 Pietro Marchetti (1589 — 1673), cirujano, anatomista y médico italiano, padre de Antonio Marchetti y de Domenico Marchetti, anatomistas.
 Rafael Marchetti (nacido en 1975), científico y editorialista italiano.
 Stefano Marchetti, jugador de hockey sobre hielo italiano.
 Stefano Marchetti (futbolista) (n. 1963), futbolista italiano.
 Stefano Marchetti (deportista) (n. 1998), jugador de fútbol italiano.
 Victor Marchetti (1930-2018), escritor estadounidense.
 Víctor Marchetti (futbolista), futbolista argentino retirado.
 Vincent Marchetti (n. 1997), futbolista francés.

Otros 

 22155 Marchetti, asteroide del sistema solar.
 SIAI-Marchetti, industria aeronáutica también conocida como Savoia-Marchetti.
 Louis Marchetti House, con sede en Wausau, Wisconsin, Estados Unidos.
 Marchetti Glacier, en el Saint Johns Range de Victoria Land, Antártida.
 Palacio Marchetti, Pistoia, palacio situado en el centro de Pistoia, Toscana, Italia.